, ou simplement Yarrabubba, est une  située environ  au sud-est de Meekatharra et  au nord-est de Cue, en Australie-Occidentale.
 Le cratère de Yarrabubba est un cratère d'impact situé au bord de Yarrabubba Station.